Bukit (Bali), een schiereilend van Bali in Indonesië
 Bukit (Betung), een plaats in Indonesië
 Bukit (Dolat Rayat), een plaats in Indonesië
 Bukit (Karangasem), een plaats in Indonesië
 Bukit (Kebayakan), een plaats in Indonesië
 Bukit (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië
 Bukit (Pelawan), een plaats in Indonesië
 Bukit (Talang Empat), een plaats in Indonesië
 Bukit (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh